Ya Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Sanya Shi (prefektur), Hainan, 
 Sanya (prefekturhuvudort), Hainan, 

Robotskapade Kinaförgreningar